FRQ est un sigle qui peut faire référence à :
 Fonds de recherche du Québec.

FRQ est un code qui peut faire référence à :
  Aéroport de Feramin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le code AITA des aéroports.

frq ou frq. est un code qui peut faire référence à :
 vieux-francique, une langue, selon les codes ISO 639-1 et IETF ;
 forak, une langue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le code ISO 639-3 ;
 , un gène.

Code